Absorbant se poate referi la:

Fizică
Material (sau mediu) care absoarbe:
a) un fluid (lichid sau gaz)
b) iradiații electromagnetice ori sonore incidente (ex. a. de lumină, a. de sunete)
c) particulele unei radiații corpusculare (ex. a. de neutroni).

Matematică
Element absorbant

Obiecte
Absorbant zilnic

Vezi și 
 Absorbție